Zeno Cardoso Nunes (1917–2011) — advogado, escritor e jornalista brasileiro
 Zeno Hastenteufel (1946) — bispo brasileiro
 Zeno Wilde (1947–1998) — dramaturgo brasileiro
 Villa Zeno — vila italiana da região Vêneto

Ver também
 Zenão
 Zenon

 
Desambiguações de prenomes
!Desambiguações mal formatadas